Se conoce con el nombre colectivo de Paz de Basilea a una serie de tratados firmados en 1795 en esta localidad suiza que pusieron fin a la Primera Coalición, fase inicial de las Guerras Revolucionarias Francesas:

Tratado de Basilea (5 de abril de 1795), entre Francia y Prusia.
Tratado de Basilea (22 de julio de 1795), entre España y Francia.
Tratado de Basilea (28 de agosto de 1795), entre Francia y Hesse-Kassel.